Atlasova kan av se

 Nunataki Atlasova, Östantarktis
 Atlasova (vulkan), Kurilerna, Ryssland